Дискографията на българската изпълнителка Джина Стоева се състои от 6 студийни албума, 1 компилация и 45 видеоклипа. Певицата има договор с музикална компания „Ара Аудио-видео“ от 2000 до 2015 г. След напускането записва няколко песни като самопродуциращ изпълнител.

Албуми

Студийни албуми 
Списък със студийни албуми

Компилации 
Списък с компилации

Песни извън албум 
 Женската душа (дует с Ина) (2001)
 Любовна лавина (дует с Коко Колев) (2001)
 Коледа е (трио с Лия и Луна) (2002)
 Искам (2004)
 Танцувай с мен в нощта (2004)
 Ако се завърнеш (2005)
 Сърцето ми (2005)
 Цунами (2005)
 Жива съм (2009)
 Трима в комбина (трио с Ивена и Теньо Гогов) (2012)
 На първо време (2012)
 Писано ни е (2013)
 Кой видял-видял (дует с Емануела) (2013)
 Петък вечерта (2013)
 Мохито (трио с Ивена и Теньо Гогов) (2014)
 To the left (2015)
 Лоша ме пишете (2016)
 Ди Каприо (2016)
 Наранявай (дует с Ивена) (2019)

Видеоклипове

Поп-фолк видеоклипове

Фолклорни видеоклипове

Източници

Външни препратки 
 Дискография на Джина Стоева в Signal.bg

Портал:Музика/Тематични статии
Дискографии на български изпълнители
Дискографии на български попфолк изпълнители